Sokołów (gromada w powiecie gostynińskim)
 Sokołów (gromada w powiecie kolbuszowskim) (1969-72 gromada Sokołów Małopolski)
 Sokołów (gromada w powiecie sieradzkim)
 Sokołów (gromada w powiecie sokołowskim)